Die Abkürzung IfMK steht für

Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau, Deutschland
 Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Klagenfurt, Österreich

Die Abkürzung IFMK steht für
 Institut de Formation en Masso-kinésithérapie der Universität des Mittelmeeres Aix-Marseille II, Frankreich

IFMK